GMD – codice valutario ISO 4217 del Dalasi del Gambia, valuta della Gambia